«Израиль и бомба» () — документальный телефильм 2012 года, посвящённый проблеме ядерного оружия Израиля. Продюсер — Флориан Гартунг. Режиссёр — Дирк По́лманн (Dirk Pohlmann).

Сюжет 
В фильме показана серия интервью, в том числе с Авнером Коэном (автором одноимённой книги)), Гидеоном Ремезом и Изабеллой Гинор (автором книги «Летучие мыши над Димоной»), с журналистом Питером Хунэмом, Мартином Ван Кревельдом, Ави Примором (посол в Германии 1993—1999 годах).

Также в фильме содержатся вставки документальных видео- и фотоматериалов, фрагменты, воссозданные при помощи компьютерной графики.

Производство 
Рабочее название фильма: . Съёмки проводились с 11 сентября по 5 ноября 2011 года в США, Израиле, Германии, Британии и Франции. Режиссёром и сценаристом был Дирк Полманн.

Первый выход в эфир произошёл 7 июля 2012 года на ARTE.

Примечания

Ссылки 
 Oфициальный сайт
 Hans Springstein,  Israel ist Nuklearmacht // der Freitag, 07.07.2012 
 Israel und die Bombe — Ein radioaktives Tabu

Документальные фильмы Германии
Фильмы 2012 года
Ракетно-ядерное оружие Израиля
Документальные фильмы 2012 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 2012 года
Телефильмы Германии
Телефильмы ZDF